Burdur, törökországi tartomány
 Burdur, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Burdur, az azonos nevű török tartomány székhelye